Drapier (französisch für „Gewandschneider“) bezeichnet
den Leiter der Verwaltung im Templerorden, siehe Templerorden #Führung
Antonio Drapier (1891–1967) französischer Erzbischof
die Oper Le Drapier von Fromental Halévy